Манский — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Манский, Виталий Всеволодович (род. 1963) — российский режиссёр документального кино и продюсер.
 Манский, Давид Моисеевич (1904—1974) — советский театральный актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). Младший брат С. М. Манской.

Населённые пункты 
 Манский — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Манский — посёлок в составе города Дивногорск Красноярского края.